Храм Лунхуасы в Шанхае

Административные единицы 
 Лунхуа (Чэндэ) — уезд городского округа Чэндэ провинции Хэбэй (КНР)
 Лунхуа (Хайкоу) — район городского подчинения городского округа Хайкоу провинции Хайнань (КНР)
 Лунхуа (Шэньчжэнь) — район городского подчинения города субпровинциального значения Шэньчжэнь провинции Гуандун (КНР)